Сергей Владимирович Осипов:
 Осипов, Сергей Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист, российский тренер.
 Осипов, Сергей Владимирович (род. 1978) — российский ориентировщик (лыжные дисциплины).